Piscu se poate referi la:
Piscu, Galați
Piscu, Ilfov

Vezi și 
 Pisc